Die 8. Division sind folgende Großverbände auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  8. Division (Deutsches Kaiserreich)
  8. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  8. Ersatz-Division (Deutsches Kaiserreich)
  192. Infanterie-Division (8. Königlich Sächsische)
  8. Königlich Bayerische Reserve-Division
  8. Jäger-Division (Wehrmacht), zuvor 8. Infanterie- und 8. leichte Infanterie-Division
  8. Gebirgs-Division (Wehrmacht)
  8. Luftwaffen-Felddivision
  8. motorisierte Schützendivision der Nationalen Volksarmee der DDR
  8. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  8. Division (Japan) der japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte
  8. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  K.u.k. 8. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  Felddivision 8
  8. motorisierte Schützendivision (Sowjetunion)
  8th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  8th (Lucknow) Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten Weltkrieg kämpfte 
  8th Infantry Division (Indien), eine indische Division, die 1940 in Britisch-Indien aufgestellt wurde und bis heute existiert
  8. Division (Irak), vor dem Ersten Golfkrieg in der Republik Irak aufgestellt, 2003 in derselben aufgelöst und 2005 neuaufgestellt.
  8. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  8. Fallschirmjäger-Division (Wehrmacht)

Kavallerie-Verbände 
  8. Kavallerie-Division (Königlich Sächsische)
  8. Kavallerietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  8. SS-Kavallerie-Division „Florian Geyer“

Gepanzerte Verbände

Fliegende Verbände 
  8. Jagd-Division (Wehrmacht)
  8. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Sonstige Verbände 
  8. Flak-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern